Cette page présente le bilan saison par saison du FC Rouen 1899.

Bilan

Références 

Rouen